Redrum 327 () est un manhwa de Ko Ya-sung en trois tomes publiés en Corée du Sud aux éditions Daiwon et en français aux éditions Asuka.

Histoire 
Sept amis de longue date profitent d'un week-end pour se retrouver dans un petit chalet isolé. Tous appartiennent à une classe sociale aisée. Parent ministre, juge ou industriel et enfant suivant leurs traces, ils ont tout pour réussir dans la vie. Pourtant, les apparences sont souvent trompeuses. Gahui, nouvelle pièce rapportée de la bande va vite s'en rendre compte.

Analyse 
Redrum 327 contient des références aux slashers et teen movies américains. Le manhwa commence sur une promesse de soirée digne des parties de American Pie pour se terminer sur une scène évoquant Scream. 

De même, Redrum 327 contient des références à Shining, l'enfant lumière. Dans le titre, nous retrouvons le mot Redrum (inscription écrite par Danny, signifiant dans un miroir Murder (meurtre)) et le chiffre 327 (similaire avec le numéro de la chambre 237).

Série manhwa
Bande dessinée se déroulant en Corée du Sud